Le terme point gamma peut désigner :
 le point vernal, noté γ (gamma), nom du moment où le soleil passe sur l'équateur à l'occasion de l'équinoxe de printemps,
 le Point Gamma, gala de l'École polytechnique.